Вулиця Миколи Міхновського (Бершадь)
 Вулиця Миколи Міхновського (Бровари)
 Вулиця Миколи Міхновського (Винники)
 Вулиця Миколи Міхновського (Дніпро)
 Вулиця Миколи Міхновського (Долинська)
 Вулиця Миколи Міхновського (Івано-Франківськ)
 Вулиця Миколи Міхновського (Кропивницький)
 Вулиця Миколи Міхновського (Корсунь-Шевченківський)
 Вулиця Миколи Міхновського (Кременчук)
 Вулиця Миколи Міхновського (Новий Буг)
 Вулиця Миколи Міхновського (Новоград-Волинський)
 Вулиця Миколи Міхновського (Одеса)
 Вулиця Миколи Міхновського (Первомайськ)
 Вулиця Миколи Міхновського (Прилуки)
 Вулиця Миколи Міхновського (Стрий)
 Вулиця Миколи Міхновського (Суми)
 Вулиця Миколи Міхновського (Турівка — місце народження)
 Вулиця Миколи Міхновського (Харків)
 Вулиця Миколи Міхновського (Чернівці)
 Вулиця Миколи Міхновського (Чернігів)
 Провулок Миколи Міхновського (Суми)

Див. також 
 Вулиця Братів Міхновських

Вулиці, названі на честь людей